Голіцино — місто в Одинцовському районі Московської області.
 Голіцино — село Нижньоломовського районі Пензенської області.
 Голіцино — село Новобурасського району Саратовської області.
 Голіцино — село Ртищевського району Саратовської області.
 Голіцино — село Самійлівського району Саратовської області.
 Голіцино — село Нікіфоровського району Тамбовської області.
 Голіцино — міське поселення в Одинцовському районі Московської області;
  — залізнична станція Смоленського напрямку МЗ;

Багатозначні топоніми